Це список границь для поширених функцій.

Поліноми та функції вигляду xa 
 для всіх .

Поліноми 

 для всіх ; 
 для всіх ; 
 для всіх , ;
 для всіх . 

Загалом, якщо  є поліномом, то за неперервністю поліномів 
 .
Це також справедливо для раціональних функцій, оскільки вони неперервні у своїй області визначення.

Функції вигляду xa 

. Зокрема

. Зокрема
 для будь-якого 

 для довільного .

Експоненціальні функції

Функції вигляду ag(x) 
;
;
;
.

Функції вигляду xg(x) 
.

Функції вигляду f(x)g(x) 
 — друга чудова границя;
;
;
;
.

Частки, добутки та композити 

;
;
 для всіх ;
;
 для всіх .

Логарифмічні функції

Натуральний логарифм 
 для всіх . Зокрема
,
.
;
;
 — виводиться за правилом Лопіталя;
;
.

Логарифми з довільною основою 
Для b > 1,
,
.
Для b < 1,
,
.
Для обох випадків можна узагальнити:
,
,
де  і  — функція Гевісайда.

Тригонометричні функції 

 — перша чудова границя. Узагальнення:
 при ,
 для всіх ,
 при .

 для всіх .
, де  — довільне.
, де  — ,  — довільне.

Примітки 

Границі
Математичні списки